Cylindrogloeum är ett släkte av svampar. Cylindrogloeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cylindrogloeum